Alhambra kan syfta på:

 Alhambra (biograf, Göteborg) – namnet på en biograf i Göteborg 1904–1917
 Alhambra förlag – ett svenskt bokförlag
 Alhambra (gitarrtillverkare) – en spansk tillverkare av klassiska gitarrer
 Alhambra (spel) – ett sällskapsspel från Queen Games
 SEAT Alhambra – en bilmodell från den spanska biltillverkaren SEAT

 3851 Alhambra – en asteroid

Geografi
 Alhambra (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de Ciudad Real och regionen Kastilien-La Mancha
 Alhambra (kommunhuvudort) – en kommunhuvudort
 Alhambra – ett palats i Granada, Spanien
 Alhambra, Ciudad Real – en liten ort i Ciudad Real, Spanien
 Alhambra, London – nöjeslokal vid Leicester Square i London
 Alhambra, Kalifornien – en stad (city) i Los Angeles County, i delstaten Kalifornien
 Alhambra, Frederiksberg – i Danmark
 Alhambra, Stockholm – på Djurgården